Hösel steht für:

 Hösel, ein Stadtteil der Stadt Ratingen, Nordrhein-Westfalen

Hösel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hösel (1869–1953), deutscher Bildhauer und Designer
 Marco Hösel (* 1980), deutscher Trial- und Mountainbike-Fahrer

Siehe auch:
 Herwig Hösele (* 1953), österreichischer Publizist und Politiker (ÖVP)